Jméno a příjmení František Ježek má více nositelů:

 František Ježek (1890–1969) – československý meziválečný politik, poslanec za národní demokracii
 František Ježek (národní socialista) (1884–1925) – československý meziválečný politik, poslanec za národní socialisty
 František Ježek (matematik) (* 1948) – český matematik a informatik